Національний університет оборони України імені Івана Черняховського — військовий заклад вищої освіти України.
 Національний університет оборони США () — американський військовий заклад вищої освіти, який фінансується Міністерством оборони США.